Tøjstørrelser bruges til at skelne mellem store og små størrelser af tøj. Forskellige lande har hver deres system af størrelser og indenfor hver enkelt land er der også forskelle. Et EU-projekt er undervejs, der skal ensarte de forskellige måleenheder for tøjstørrelser i Europa.

Kilder 

Beklædning
Lister